Wostocznyje skazki (ros. Восточные Сказки) – siódmy album studyjny rosyjskiego zespołu Blestiaszczije, wydany w 2005 roku przez CD Land.

Lista utworów 
Źródło: Discogs

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
Albumy muzyczne wydane w roku 2005